Курганська сільська рада — назва окремих сільських рад Білорусі, Української РСР та України.

 Курганська сільська рада — Волинська округа, Пулинський район.
 Курганська сільська рада — Мінська область, Смолевицький район.
 Курганська сільська рада — Сумська  область, Лебединський район.